|-
| 125701 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125702 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125703 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125704 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125705 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125706 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125707 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125708 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125709 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125710 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125711 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125712 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125713 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125714 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125715 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125716 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125717 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125718 Jemasalomon ||  || 15 decembrie 2001 || Buthiers || 
|-
| 125719 - ||  || 14 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 125720 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125721 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125722 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125723 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125724 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125725 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125726 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125727 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125728 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125729 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125730 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125731 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125732 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125733 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125734 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125735 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125736 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125737 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125738 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125739 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125740 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125741 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125742 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125743 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125744 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125745 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125746 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125747 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125748 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125749 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125750 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125751 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125752 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125753 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125754 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125755 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125756 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125757 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125758 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125759 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125760 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125761 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125762 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125763 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125764 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125765 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125766 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125767 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125768 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125769 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125770 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125771 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125772 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125773 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125774 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125775 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125776 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125777 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125778 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125779 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125780 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125781 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125782 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125783 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125784 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125785 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125786 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125787 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125788 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125789 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125790 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125791 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125792 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125793 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125794 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125795 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125796 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125797 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125798 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125799 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125800 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-